Вернуа́-сюр-Манс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 70 км на північ від Безансона, 38 км на північний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 85 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 167,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вернуа-сюр-Манс на сайті французького Національного інституту географії
 Вернуа-сюр-Манс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вернуа-сюр-Манс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вернуа-сюр-Манс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вернуа-сюр-Манс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона